Andreasdorf ist Name mehrerer Orte

Slowakei:
 Liptovský Ondrej, (Andreasdorf auch Sankt Andree) im Okres Liptovský Mikuláš
 Koš  (Andreasdorf ) im Okres Prievidza

Tschechien:
 Ondřejov u Pelhřimova (Andreasdorf)